

Vijfhuizen est un toponyme néerlandais signifiant Cinq Maisons :
 Vijfhuizen, hameau de la commune de Dongeradeel, en Frise
 Vijfhuizen, village de la commune de Haarlemmermeer, en Hollande-Septentrionale
 Vijfhuizen, hameau de la commune d'Oosterhout, dans le Brabant-Septentrional